Kaley Cuoco (- ) : mannequin et actrice américaine
 Vincenzo Cuoco (1878-1823) : écrivain italien.